Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Лацио» 117-м в его истории и 85-м в главной итальянской футбольной лиге. Несмотря на относительно неплохие результаты Индзаги в концовке прошлого сезона руководство решило назначить нового главного тренера. Им стал аргентинский специалист Марсело Бьельса. 6 июля он был назначен на должность, а уже 8 июля расторг контракт. Руководство снова обратилось к Индзаги, и тот возглавил команду.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

31.200.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

26.000.000

Зима 

1.500.000

Общие убытки:31.200.000

Общая прибыль:27.500.000

Разница:3.700.000

Чемпионат Италии 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2016/2017

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Италии

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Лацио» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Лацио
Лацио